Lengerken ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard von Lengerken (* 1935), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hanns von Lengerken (1889–1966), deutsch-amerikanischer Zoologe